Хорошавин — русская фамилия. Известные носители:

 Хорошавин, Александр Вадимович (род. 1959) — губернатор Сахалинской области с 2007 по 2015 год.
 Хорошавин, Анатолий Иванович (1937—1998) — директор института «Липецкгражданпроект».